Кривчана — название населённых пунктов:

Россия 
 Кривчана — деревня в Верещагинском районе Пермского края.
 Кривчана — деревня в Сивинском районе Пермского края.